Tànkovoie (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Tànkovoie (Krasnoperekopsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia